Superliga 2001-02 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 2001-02;
 La Superliga de Eslovaquia 2001-02;
 La Superliga de Kosovo 2001-02;
 La Superliga de Turquía 2001-02;
 La Superliga de fútbol femenino de España 2001-02.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 2001-02;
 La Superliga femenina de España 2001-02.

 Baloncesto:
 La Superliga de Irán 2001-02.